Alfred Mahy (1883-1964), compositeur et chef d'orchestre belge.
 François Césaire de Mahy (1830-1906), homme politique français.
 Margaret Mahy (1936-2012), femme de lettres néo-zélandaise, auteure de littérature d'enfance et de jeunesse.
 Thomas de Mahy de Favras (1744-1790).
 Thomas Henry Mahy (1862-1936), écrivain de langue normande.

Homonymie de patronyme